est un mot anglais signifiant « dystopie». Il peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 , groupe californien actif de 1991 à 2008.

Œuvres 

 , album des  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album d' sorti le  ;
 , chanson présente sur l'album ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Autres 

 , manga allemand de Judith Park ;
 , jeu vidéo édité par Steam.